Наро́дная — топоним.

 Народная — гора на Приполярном Урале.
 Народная — железнодорожная станция Заволжского направления Горьковской железной дороги 
 Народная — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Народное